Kerstliederen kan verwijzen naar:

Kerstmuziek
Kerstliederen (album), een kerstalbum van Herman van Veen en Ton Koopman uit 1979.